Jméno Bukov má více sídel:
 Bukov (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Bukov (Hořovičky) – část obce Hořovičky v okrese Rakovník
 Bukov (Ústí nad Labem) – část statutárního města Ústí nad Labem

či kopec:
 Bukov (Křivoklátská vrchovina) (572,2 m) – vrchol ve Zbirožské vrchovině, východ od Plískova v okrese Rokycany

Může se také jednat o méně používaný název hradu Lísek

Externí odkazy